Поль Бийоге Мба (родился 18 апреля 1953 года) — габонский политический деятель, с июля 2009 по февраль 2012 года был премьер-министром Габона. Член габонской демократической партии (PDG), до назначения на пост премьера служил министром в правительстве Габона в течение многих лет.

Политическая карьера 
После обучения на факультете менеджмента в университете Ренна во Франции он стал Заместителем директора габонского банка развития с 1977 по 1980 год, советником президента республики по коммерческим, индустриальным, и инвестиционным делам с 1980 по 1983, и политическим советником президента республики с 1983 по 1984 год. Впоследствии он стал заместителем председателя Кабинета президента республики, отвечающим за экономические, финансовые, и административные дела с 1984 года, пока он не вошел в правительство в качестве министра торговли, потребления, и передачи технологии в 1989 году.

Примечания 

Родившиеся 18 апреля
Родившиеся в 1953 году
Премьер-министры Габона
Политики XXI века
Депутаты Национального собрания Габона
Сенаторы Габона